Аттракта, игумения (VI—VII), память 11 августа.

Святая Аттракта (Attracta), иначе Арахт (Araght) или, по-ирландски Нэоми Адрахт (Naomh Adhracht), почитается как покровительница ирландского прихода Турлестрон, графство Слайго. Считается, что она была сестрой по матери св. Кокки. По преданию, св. Аттракта ушла из дома и приняла постриг у св. Патрика в Кулавине (Coolavin). Затем она отправилась на озеро , где основала приют для странников в местечке, ныне называемом Киларахт (Killaraght) в её честь. Приют просуществовал до 1539 г.

Считается, что она победила дракона, который убивал крестьянскую живность. Её именем названы школа в Тоберкарри и вторая приходская церковь в местечке .

Сообщают о её великом даре исцеления, а также большом гостеприимстве и сострадании бедным.

Ссылки 
 Attwater, Donald and Catherine Rachel John. The Penguin Dictionary of Saints. 3rd edition. New York: Penguin Books, 1993. ISBN 0-14-051312-4.
 St. Attracta
 Православная энциклопедия

Святые Ирландии
Католические святые
Драконоборцы
Чудотворцы
Христианские святые VI века
Христианские святые врачи